Benetton B198 — гоночный  автомобиль, разработанный Пэтом Симмондсом и Ником Виртом и построенный командой Benetton для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года.

История

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Benetton Формулы-1